Med Dalälven från källorna till havet kan avse:

Med Dalälven från källorna till havet (bokserie) – en serie faktaböcker av Karl-Erik Forsslund
Med Dalälven från källorna till havet (film) – en dokumentärfilm baserad på bokserien